

Le ton du discours 
Intonation, en prosodie, le ton du discours.

Élément initial d'une pièce grégorienne 
 Intonation ou incipit : les tout premiers mots, chantés, d'une prière grégorienne ou d'une œuvre musicale religieuse chrétienne. L'œuvre musicale proprement dite débute alors après l'intonation liturgique en chant grégorien mais s’enchaîne avec lui. La notion existe aussi dans la religion israélite.

Intonation musicale 
Intonation, en musique, la juste hauteur des notes de musique. L'Intonation juste est un système particulier d'intonation où, en principe, tous les intervalles sont justes.